Список муравьёв Киргизии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Киргизии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон и года, в котором это произошло. В настоящее время в фауне Киргизии обнаружено более 110 видов из 24 родов муравьёв (включая 10 эндемичных видов, из которых Chalepoxenus tarbinskii включён в Международную Красную книгу МСОП).

Bothriomyrmex

Camponotus

Cardiocondyla

Cataglyphis

Crematogaster

Formica

Lasius

Lepisiota

Leptothorax

Messor

Monomorium

Myrmica

Pheidole

Plagiolepis

Polyergus

Ponera

Proformica

Rossomyrmex

Solenopsis

Stenamma

Strongylognathus

Tapinoma

Temnothorax

Tetramorium

См. также 
 Список муравьёв Туркмении
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Грузии
 Список муравьёв Украины

Примечания

Литература

Ссылки 

Списки насекомых Азии
Муравьи
Киргизия